Megara – miasto w Grecji, nad Morzem Egejskim
 Megara – w mitologii greckiej królewna tebańska, córka Kreona
 USS „Megara” (ARVA-6) – okręt US Navy

Zobacz też 
 Megara Hyblaja – kolonia Megary